Heinz Hellmich ist der Name folgender Personen:

* Heinz Hellmich (General) (1890–1944), deutscher Generalleutnant
 Heinz Hellmich (Schauspieler) (1924–2009), deutscher Schauspieler